Marioutini é uma tribo de dermestídeos da subfamília Dermestinae.

Gêneros
 Mariouta Pic, 1898
 Rhopalosilpha Arrow, 1929

 
Tribos de dermestídeos